Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Raúl Ramírez 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (finale)
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (campioni)

 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Heinz Günthardt /  Pavel Složil (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 1979